Катышев — русская фамилия. Известные носители:

 Катышев, Алексей Юрьевич (1949—2006) — советский актёр.
 Катышев, Андрей Павлович (1930—2018) — контр-адмирал, Герой Советского Союза.
 Катышев, Борис Михайлович (1917—1943) — Герой Советского Союза.
 Катышев, Руслан Васильевич (род. 1983) — украинский легкоатлет-паралимпиец.